Дми́трий Оле́гович Рудóвский (род. 4 декабря 1962, Москва, СССР) — российский продюсер, режиссер телевидения. Член Ассоциации Продюсеров Кино и Телевидения (АПКИТ), соучредитель и продюсер кинокомпании FIRS, член жюри фестиваля короткометражных фильмов «Пилот».

Окончил Московский Государственный Педагогический институт иностранных языков (МГПИИЯ им. Мориса Тереза) в 1986 году, получив специальность переводчика-референта по испанскому и английскому языкам.

В 1991 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская А. Торстенсена и О. Корвякова).

Начало карьеры и работы на телевидении 
В 1986—1988 гг. проходил службу в ВС СССР. После окончания службы, в 1989 году начал работу в Государственном комитете СССР по телевидению и радиовещанию, стал редактором отдела связей и съемок с развивающимися странами, редактором отдела стран Азии, Африки и Латинской Америки. С 1992 года работает в «Останкино» в качестве режиссера студии научно-популярных и просветительских программ, телевизионного продюсера в телекомпаниях «TV-Media» и «Московия».

В 2000 году становится главой Дирекции корпоративных программ и внутренних коммуникаций в московском подразделении нефтяной компании ЮКОС. С 2012 до 2015 года также занимал должность советника заместителя председателя правления ПАО «Сбербанк», был руководителем Дирекции по развитию корпоративной культуры.

Работа в киноиндустрии 
В 2004 году знакомится с молодым режиссером Федором Бондарчуком и становится ассоциированным продюсером его дебютной картины «9 рота». В 2005 году стал соучредителем кинокомпании Art Pictures Studio вместе с Федором Бондарчуком и Степаном Михалковым, до 2012 года занимал должность генерального директора компании.

В 2009 году создал компанию Art Pictures Media, занимающуюся дистрибуцией фильмов Art Pictures Studio и независимых западных студий. В 2012 году вместе с Фёдором Бондарчуком создает компанию Art Pictures Vision, специализирующуюся на создании телефильмов и сериалов (Молодёжка, Психологини, Спящие, Дылды, Год культуры и пр.).

Среди полнометражных продюсерских работ Дмитрия Рудовского — «ЖАRA», «Духless», «Сталинград», «Батальонъ», «Притяжение».

В 2019 году Дмитрий Рудовский покинул состав соучредителей Art Pictures Studio, продав свою долю «НМГ Студии», при этом продолжая заниматься продюсированием фильмов и сериалов, а также руководя международной дистрибуцией картин студии.

В этом же году совместно с бизнесменом и кинопродюсером Глебом Фетисовым создает кинокомпанию FIRS (Fetisoff Illusion Rudovskiy Stories). Основная деятельность компании — производство и продвижение сериального контента, в том числе веб-сериалов. Проекты новой кинокомпании будут ориентированы на рынок западных онлайн-платформ.

Семья 
 Первая жена — Елена Михайловна Глебова. 
 Дети — дочь Алиса (2002 г. р.) и сын Тимофей (2004 г. р.).

 Вторая жена — Алена Удалова. 
 Дочь — Ева (2011 г. р.).

Примечания 

Родившиеся 4 декабря
Родившиеся в 1962 году
Родившиеся в Москве
Персоналии по алфавиту
Режиссёры России
Продюсеры России